Гребной канал — спортивное сооружение для проведения соревнований по гребле.

Белоруссия 
 Гребной канал — в Бресте.

Великобритания 
 Гребной канал — на территории общины Дорни Англии.

Германия 
 Обершлайсхайм — гребной канал в Мюнхене.

Россия 
 Гребной канал — в Барнауле.
 Гребной канал — в Казани.
 Гребной канал — в Москве.
 Гребной канал — в Нижнем Новгороде.
 Гребной канал — в Ростове-на-Дону.
 Гребной канал — в Санкт-Петербурге.

Узбекистан 
 Гребной канал — в Самарканде.

Украина 
 Гребной канал — в Авангардовской поселковой общине Одесского района Одесской области (между сёлами Прилиманское и Новая Долина).
 Гребной канал — в Тернополе.
 Гребной канал - в Днепре

Япония 
 Гребной канал Си Форест

См. также 
 Парк Гребного канала